Srednjovjekovna bosanska država može se odnositi na:

 Bosanska Banovina (1154. – 1377.)
 Bosansko Kraljevstvo (1377. – 1463.)